Jméno Předboř nese více sídel:

 Předboř (Choustník) – část obce Choustník v okrese Tábor
 Předboř (Maleč) – část obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod
 Předboř (Strančice) – část obce Strančice v okrese Praha-východ
 Předboř (Luka nad Jihlavou) – část městyse Luka nad Jihlavou v okrese Jihlava

 Předboř (okres Hradec Králové) – zaniklá obec v okrese Hradec Králové

Externí odkazy